BAT ou bat est un code qui peut signifier :
 BAT,  ;
 bat, les langues baltes ;
 selon les normes ISO 639-5 des codes de langue ;
 selon les étiquette d'identification de langues IETF.

BAT est un sigle pouvant faire référence à :
 brigade antiterrorisme, une unité spéciale de la police nationale tunisienne ;
 bon à tirer, voir l'article épreuve contractuelle ;
 binôme d'attaque, dans le jargon des sapeurs-pompiers français, voir l'article Équipe en binôme ;
 .bat, une extension de fichier qui signifie fichier de commande ;
 British American Tobacco, un de plus importants producteur de tabac et de cigarettes au monde ;
 B.A.T., un jeu vidéo ;
 Burst Alert Telescope, un des instruments du satellite artificiel SWIFT ;
 bien à toi (bàt), une expression belge ;
 balle à terre (BàT), une manière de reprendre le jeu au football ;
 brevet d'aptitude technique, un diplôme militaire délivré par la Marine Nationale Française ;
 Basic Attention Token, une plateforme d'échange publicitaire décentralisée et open-source, intégrée au navigateur Brave.
BAT acronyme de Bronchus Associated Tissu un des composants des organes lymphoïdes secondaires

Bat est un nom pouvant faire référence à :
 chauve-souris, dont bat est le nom anglais ;
 Bat, une déesse de la mythologie égyptienne ;
 Bat, une localité d'Oman, où se trouvent des sites archéologiques ;
 Bât, une selle permettant le portage par des animaux.

The Bat peut faire référence à :
 The Bat, une pièce de théâtre de Mary Roberts Rinehart et Avery Hopwood ;
 The Bat, un film muet américain de Roland West (1926) adapté de la pièce éponyme ;
 Le Masque (The Bat), film de Crane Wilbur (1959) avec Vincent Price ;
 The Bat, un parcours de montagnes russes de Kings Island ;
 The Bat!, un logiciel de messagerie électronique commercial disponible sous Windows.

Notes et références

Voir aussi 
 Baht, la monnaie thaïlandaise